Belvoir bezeichnet folgende Orte:

 Belvoir, Gemeinde in Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Belvoir (Florida), im Hillsborough County
 Belvoir (North Carolina), im Pitt County
 Belvoir (Virginia), im Fauquier County
 Belvoir Farms, im Anne Arundel County, Maryland
 Belvoir Manor, im Anne Arundel County, Maryland
 Belvoir Terrace, im Hamilton County, Tennessee

Bauwerke:
 eine Villa in Zürich, siehe Belvoirpark und Belvoirpark Hotelfachschule
 Château de Belvoir, Belvoir, Frankreich
 Burg Belvoir, Israel 
 Belvoir Castle, England

Sonstiges:
 Belvoir (Plantage), eine historische Plantage in den USA

im NRHP gelistete Objekte:
 Belvoir (Crownsville), in Crownsville, Maryland, ID-Nr. 71000366
 Belvoir Mansion Ruins and the Fairfax Grave, in Fort Belvoir, Virginia, ID-Nr. 73002337